Пипин (Pippin; Pepin; Pépin; Pipino; Πιπίνος; Pippinus, Pipinus, Pepinus) се казват следните владетели:

 Пипин I, крал на Аквитания (797–838)
 Пипин II, крал на Аквитания (823–852)
 Пипин Стари (Пипин I), прародител на Каролингите (упр. 624–640), майордом на Австразия
 Пипин Средни (Пипин II), майордом в царството на франките (635–714, упр. 679–714)
 Пипин Млади (Пипин III), (714–768), баща на Карл Велики
 Пипин Гърбавия (770–811)
 Пипин от Италия, преди това Карлман, крал на Италия (781–810)

Други 
 Пипинов дар, документ от град Quierzy 754 г.

Вижте също 
 Пипиниди
 Каролинги

Франки
Франкски крале
Пипиниди
Каролинги